Cold Fact () — дебютный студийный альбом американского музыканта Сиксто Родригеса, был выпущен в Соединённых Штатах на лейбле Sussex Records в марте 1970 года. На тот момент альбом не снискал популярности на родине музыканта (Родригес не был известен массовому американскому слушателю), но имел хорошие продажи в Южной Африке и Австралии.

В 1971 альбом был издан в Южной Африке фирмой A&M Records, которая к тому времени владела лейблом Sussex. В 1976 году несколько тысяч экземпляров Cold Fact были найдены на складе в Нью-Йорке и проданы в Австралии — разошлись в течение нескольких недель. Альбом поднялся на 23 место австралийского чарта, оставаясь там на 55 недель кряду. На волне популярности Родригес с большим успехом гастролирует по Австралии (1979 год), но остаётся относительно неизвестным у себя на родине. Ситуация начала меняться после переиздания его альбомов в США студией Light in the Attic Records  в 2008 и 2009 годах и выхода документального фильма «В поисках Сахарного Человека», который был отмечен премией «Оскар». Все эти события подогрели интерес к музыканту, его стали приглашать на популярные телевизионные шоу, такие как «60 минут» и «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом».

В августовском номере 2002 года журнал Mojo назвал альбом «музыкальным кладом».

Cold Fact получил платиновый статус в Южной Африке, также он стал пять раз платиновым в Австралии.

Список композиций
Все песни написаны Сиксто Родригесем, кроме (5, 10 треков) — за авторством Гэри Хэрви, Майка Теодора и Денниса Коффи.

Участники записи 
На конверте оригинальной пластинке не были перечислены музыканты, но позднее Родригес и Майк Теодор восполнили этот пробел:

 Сиксто Родригес — вокал, акустическая гитара
 Деннис Коффи — электрогитара
 Майк Теодор — клавишные, духовые и струнные аранжировки
 Эндрю Смит — ударные
 Боб Пенгборн — перкуссия
 Боб Бэббитт — бас-гитара
 Detroit Symphony (под руководством Гордона Стэплса) — струнные
 Leader Carl Reatz — духовые (тромбоны, баритоновый саксофон)
 Friends and family of Joyce Vincent и Тельма Хопкинс — детский хор на «Gommorah»
 Записан в Детройте, в период с августа по сентябрь 1969 года.
 Аранжировки и продюсирование — Майк Теодор и Деннис Коффи
 Майк Теодор на студии Tera-Shirma Studio, Детройт — звукоинженер
 Рэй Холл на студии R.C.A., Нью-Йорк — микширование
 Ransier and Anderson — фотографии
 Нэнси Честер (See / Hear! & How!) — дизайн обложки

Компиляции 
«Sugar Man» — титульный трек на сборнике Дэвида Холмса Come Get It I Got It, 2002 года.

Хит-парады

Сертификация

Примечания

Ссылки
 
 
 
 

Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы RCA Records
Альбомы A&M Records
Альбомы Сиксто Родригеса